Giacobino ist der Familienname folgender Personen:

 Élisabeth Giacobino (* 1946), französische Physikerin
 Margherita Giacobino (* 1952), italienische Schriftstellerin und Übersetzerin